Rakovski peut désigner :
 en bulgare (le nom étant écrit Раковски) :
 Rakovski, ville bulgare de l'obchtina de Rakovski, située dans l'oblast de Plovdiv ;
 Rakovski, village bulgare de l'obchtina de Kavarna, situé dans l'oblast de Dobritch ;
 Rakovski, village bulgare de l'obchtina de Razgrad, situé dans l'oblast de Razgrad ;
 les trois localités (ville et villages) ont été ainsi nommées en l'honneur de Georgi Sava Rakovski voir ci-dessous.
 diverses personnalités :
 Georgi Sava Rakovski (1821-1867), (en bulgare : Георги Сава Раковски), dont le vrai nom était Sava Stoïkov Popovitch (en bulgare : Сава Стойков Попович), écrivain et révolutionnaire, il fut une figure majeure du réveil national bulgare ;
 Khristian Georgievitch Rakovskiï (1873-1941), (en bulgare : Христиан Георгиевич Раковский), homme politique bulgare. Son nom est parfois translittéré en « Christian Rakovsky ».

Homonymie de patronyme bulgare